Ala Singularium ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Ala Flavia Praetoria Singularium. Sie ist durch Militärdiplome von 88 bis 153 n. Chr. belegt und war in den Provinzen Syria und Moesia superior stationiert.
 Ala I Flavia Singularium. Sie ist durch Diplome von 78 bis 167/168 belegt und war in Germania und Raetia stationiert.
 Ala I Ulpia Singularium. Sie ist durch Diplome von 153 bis 156/157 belegt und war in Syria stationiert.

 Ala I Singularium
 Ala Praetoria Singularium